Nag’s Head steht für:

 Nag's Head (London), Nachbarschaft im London Borough of Islington
 Nag’s Head Island Insel in der Themse
 Nag’s Head (St. Kitts), Landzunge in St. Kitts und Nevis
 Nags Head (North Carolina), Town in North Carolina, Vereinigte Staaten